Вакарешти има више значења:

 Вакарешти (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Вакарешти (Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији
 Вакарешти (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Општина Вакарешти (Дамбовица), општина у округу Дамбовица у Румунији